

Geografia

Italia 
 Castelfranco di Sotto – comune della provincia di Pisa
 Castelfranco Emilia – comune della provincia di Modena
 Castelfranco in Miscano – comune della provincia di Benevento
 Castelfranco Piandiscò – comune della provincia di Arezzo
 Castelfranco Veneto – comune della provincia di Treviso
 Castelfranco d'Oglio – frazione di Drizzona in provincia di Cremona
 Castelfranco – frazione di Rieti
 Castelfranco, poi Castrolibero – comune della provincia di Cosenza
 Castelfranco, poi Castel Vittorio – comune della provincia di Imperia

Altro 
 Aldo Castelfranco – ingegnere italiano
 Castelfranco – fortezza genovese nel comune ligure di Finale Ligure